Línea 72 puede referirse a:

 Línea 72 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 72 de autobuses de Madrid.
 Línea 72 de Media Distancia de Renfe Operadora.